El pont de Waterloo a Londres.
  El pont de Waterloo, pel·lícula de 1931 dirigida per James Whale.
  El pont de Waterloo, pel·lícula de 1940 dirigida per Mervyn LeRoy.